Ла Ондита има више значења:

 Ла Ондита (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ондита (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику